Jack Harvey – attore e regista statunitense del cinema muto 
 Jack Harvey – giocatore di pallacanestro statunitense 
 Jack Harvey – pilota automobilistico britannico